Toro Ratón puede hacer referencia a:

 Ratón, de la ganadería portuguesa de Pinto Barreiros
 Ratón (ganadería Gregorio de Jesús)